

Sigle 
 MAU – Modello Autorizzativo Unico

Codici 
 MAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maupiti Island (Polinesia Francese)
 mau – codice ISO 639-3 della lingua huautla mazateca

Geografia
 Mau – distretto dell'Uttar Pradesh (India)
 Mau – città capoluogo del distretto di Mau (India)
 Mau – città del distretto di Bhind (Madhya Pradesh, India)
 Mau – fiume del Portogallo

Dispositivi di rete 
 MAU – dispositivo di rete